Francesca Rebassa Truyols (Alcúdia, Mallorca el 4 d'agost de 1982) fou Miss Balears des del juliol de 2007 fins al juliol de 2008.

Des de la primavera del 2008 treballa per un magazín en un canal balear, Canal 4, presentant receptes de cuina per Mallorca. L'1 d'agost de 2009 es casà a Alcúdia amb Mister Balears 2008, Carlos Montalván (1982), amb presència entre els convidats de l'exentrenador del Reial Mallorca, Llorenç Serra. En l'actualitat fa treballs de model.

Referències 

 http://www.missespana.com/gmscandidatas1.asp?cod_ficha=0000000019 
 http://www.elmundo-eldia.com/2007/07/31/cultura/1185832800.html 
 http://www.diariodemallorca.es/multimedia/imagenes.jsp?pRef=1820_0_0 

Alcudiencs
Models espanyols
Models de l'àmbit catalanoparlant